Moreton ist der Name folgender geographischen Objekte:

Orte in England:
 Moreton (Essex) in der Grafschaft Essex
 Moreton (Dorset) in der Grafschaft Dorset
 Moreton (Merseyside) im Metropolitan County Merseyside
 Moreton (Oxfordshire) in Oxfordshire
 Moreton-in-Marsh in der Grafschaft Gloucestershire

in Australien:
 Moreton (Queensland), Stadt in Queensland
 Moreton (Region), Verwaltungsgebiet in Queensland
 Moreton Island, Insel in Queensland

in Neuseeland:
 Lake Moreton, Gebirgssee auf der Südinsel

in den Südlichen Orkneyinseln:
 Moreton Point, Landspitze auf Coronation Island

Moreton ist der Familienname folgender Personen:
 Basil Moreton, 6. Earl of Ducie (1917–1991), britischer Adliger und Politiker
 Capel Moreton, 5. Earl of Ducie (1875–1952), britischer Adliger und Politiker
 David Moreton, 7. Earl of Ducie (* 1951), britischer Adliger und Politiker
 Isabel Moreton (* 1966), deutsche Harfenistin
 Ray Moreton (1942–2016), neuseeländischer Rugby-Union-Spieler